Zeillinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Zeillinger (* 1964), österreichischer Historiker, Literaturwissenschafter und Schriftsteller
 Gustav Zeillinger (1917–1997), österreichischer Politiker (FPÖ) und Volksanwalt

Siehe auch:
 Zeilinger